Alopex peut faire référence à :
  (ALgorithms Of Pattern EXtraction), un algorithme d'apprentissage automatique basée sur une corrélation ;
 Alopex, un personnage de la franchise Tortues Ninja ;
 Alopex, surnom (non officiel) donné à l'étoile HD 189733 Aa.

Voir aussi 
 Alopex lagopus, un synonyme taxonomique pour le renard polaire